Bonte bosklauwier
 Doherty's bosklauwier
 Grijze bosklauwier
 Olijfgroene bosklauwier
 Oranje bosklauwier
 Reichenows bosklauwier
 Serles bosklauwier
 Veelkleurige bosklauwier
 Vierkleurige bosklauwier